Старожил:

 Старожил — живущий длительное время (десятилетия) в одной местности человек.
 «Старожил» — художественный фильм, дебютная лента режиссёра Искандера Хамраева.